Агейчик — фамилия. Известные носители:
 Агейчик, Анатолий Рышардович (род. 1974) — белорусский футболист.
 Агейчик, Сергей Прокофьевич (род. 1924) — участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1971).

Примечания